Diller har flere betydninger:

 Diller, Nebraska – en by i Nebraska

En række personer med efternavnet Diller:
 Barry Diller (født 1942), amerikanisk forretningsmand
 Burgoyne Diller
 Dwight Diller
 Elizabeth Diller (født 1954), amerikanisk arkitekt
 Karl Diller (født 1941), tysk politiker
 Phyllis Diller (født Phyllis Ada Driver, 1917), amerikanisk komiker

Et par film:
 Killer Diller, dramafilm fra 2004
 Killer Diller (film, 1948), en musical-film

Se også 
 Penis – "diller" er et af mange slangord for denne legemsdel